Die 59. Rallye Griechenland (auch Akropolis Rallye genannt) war der sechste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 14 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni gefahren.

Berichte

1. Tag (Freitag, 31. Mai) 
Beim Qualifying, auf einer Schotterstrecke von 3,1 Kilometern, war Sébastien Ogier der Schnellste vor Dani Sordo. Beide entschieden sich, ganz hinten in die erste Wertungsprüfung zu starten. Die erste Prüfung (47,7 Kilometer) ging an Jewgeni Nowikow mit einer Fahrzeit von rund 33 Minuten. Ogier fiel mit technischem Defekt (Benzindruck) aus und konnte am Samstag nur dank des Rallye2-Reglements wieder starten. Mads Østberg verlor am ersten Tag fast 6 Minuten auf die Spitze wegen Lenkungsproblemen. Novikov (Ford Fiesta RS WRC) beendet den ersten Tag mit 30,3 Sekunden Vorsprung auf Sordo (Citroën DS3 WRC) und Latvala (Volkswagen Polo R WRC).

2. Tag (Samstag, 1. Juni) 
In der Wertungsprüfung sechs traf der Führende Novikov einen Stein, was einen Reifenschaden zur Folge hatte. Novikov fiel weit zurück. Latvala übernahm somit kampflos die Führung. Sordo war auf dem zweiten Platz und fuhr in der sechsten WP Bestzeit. Novikov gewann am Nachmittag die Wertungsprüfungen acht und neun. Der Tag wurde mit der WP zehn (21 Kilometer) und bei starkem Regen abgeschlossen. Ogier gewann seine erste WP in dieser Rallye und lag bereits wieder auf dem zehnten Rang. Ebenfalls in den Top-Ten, der Teamkollege von Ogier und Latvala, Andreas Mikkelsen als Fünfter.

3. Tag (Sonntag, 2. Juni) 
Andreas Mikkelsen startete am Sonntagmorgen erfolgreich in den Tag mit den Siegen in den Wertungsprüfungen 11, 12 und 13. Latvala verwaltete seinen Vorsprung des Vortages und gewinnt die Rallye in Griechenland vor Sordo und Thierry Neuville. Ogier erreichte Platz 10 und gewann drei zusätzliche Weltmeisterschaftspunkte bei der abschließenden Power-Stage. Zum ersten Mal gewann der Ex-Formel-1-Pilot Robert Kubica (Citroën DS3) die WRC-2-Wertung in seiner Rallye-Karriere.

Meldeliste 
Elf World Rally Cars haben sich für diesen Event eingeschrieben, 16 WRC2 und zehn für die Klasse JWRC.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Griechenland
2013